Thuli steht für:

 Thuli (Fluss), Fluss in Simbabwe
 Thuli (Simbabwe), Siedlung in Simbabwe
 Thuli Parks and Wildlife Land, Tierschutzgebiet in Simbabwe